Hirschwang heißen folgende geographischen Objekte:

 Hirschwang (Schwabmünchen), Ortsteil der Stadt Schwabmünchen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Hirschwang-Hütte (Halblech), Ortsteil der Gemeinde Halblech, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Hirschwang an der Rax, Ortschaft und Katastralgemeinde (Hirschwang) von Reichenau an der Rax, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich